Adiós (Navarra), een gemeente in de Spaanse provincie en regio Navarra
Adiós (film), een Spaanse film uit 2019, geregisseerd door Paco Cabezas